Рами́ль Мара́тович Гани́ев () — советский и узбекский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборные СССР, СНГ и Узбекистана по лёгкой атлетике в 1990-х годах, чемпион и серебряный призёр Азиатских игр, обладатель серебряной медали чемпионата Азии, победитель и призёр первенств национального значения, рекордсмен Узбекистана в семиборье и десятиборье, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Рамиль Ганиев родился 23 сентября 1968 года в городе Янгиабаде Ташкентской области Узбекской ССР.

Впервые заявил о себе на взрослом всесоюзном уровне в сезоне 1989 года, когда на зимнем чемпионате СССР по многоборьям в Волгограде, проходившем в рамках матчевой встречи со сборной ГДР, выиграл бронзовую медаль в программе восьмиборья.

Как член советской национальной сборной в 1990 году принял участие в международных соревнованиях в Софии, где набрал в сумме семиборья 5918 очков, установив тем самым национальный рекорд Узбекистана (до настоящего времени рекорд остаётся непревзойдённым).

В 1992 году в семиборье взял бронзу на зимнем чемпионате СНГ в Санкт-Петербурге, тогда как в десятиборье стал серебряным призёром на летнем чемпионате СНГ в Москве. Благодаря череде удачных выступлений вошёл в состав Объединённой команды, собранной из спортсменов бывших советских республик для участия в летних Олимпийских играх в Барселоне. На Играх набрал в сумме всех дисциплин 8160 очков, расположившись в итоговом протоколе соревнований на восьмой строке.

После распада Советского Союза Ганиев выступал за узбекскую национальную сборную. Так, в 1993 году он завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Маниле, уступив здесь только своему соотечественнику Олегу Веретельникову, и с результатом в 7734 очка занял 15-е место на чемпионате мира в Штутгарте.

В 1994 году в десятиборье одержал победу на Азиатских играх в Хиросиме.

На чемпионате мира 1995 года в Гётеборге был дисквалифицирован в беге на 110 метров с барьерами и досрочно завершил выступление.

Находясь в числе лидеров легкоатлетической команды Узбекистана, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1996 года в Атланте — на сей раз набрал 8318 очков и вновь стал восьмым.

В 1997 году на чемпионате мира в Афинах показал результат в 8445 очков, установив до сих пор никем не побитый национальный рекорд Узбекистана, и занял итоговое пятое место.

На Азиатских играх 1998 года в Бангкоке стал серебряным призёром в десятиборье — здесь вновь был превзойдён Олегом Веретельниковым.

За выдающиеся спортивные достижения награждён орденом «Дустлик» (1996).

Примечания 

Многоборцы СССР
Многоборцы Узбекистана
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике
Кавалеры ордена «Дустлик»